(« découvrir » en anglais) peut faire référence à :

Discover (1980- ), un magazine de vulgarisation scientifique,
Discover (1986), un album musical du groupe Gene Loves Jezebel,
DSCOVR, acronyme de Deep Space Climate Observatory.

Voir aussi